Un uomo per tutte le stagioni (A Man for All Seasons) – dramma di Robert Bolt
Un uomo per tutte le stagioni (A Man for All Seasons, 1966) – film del 1966 diretto da Fred Zinnemann
Un uomo per tutte le stagioni (A Man for All Seasons, 1988) – film del 1988 diretto da Charlton Heston